Kurow ist der Name folgender Orte:
 Kurow, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kurowo (Bobolice)
 Kurow, ehemals im Kreis Lauenburg, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Kurowo (Choczewo)
 Kurow, ehemals im Kreis Randow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kurów (Kołbaskowo)
 Kurow, Stadt in Neuseeland

Kurów ist der Name folgender Orte:
 Kurów (Kołbaskowo), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Kurów (Powiat Puławski), Dorf in der Woiwodschaft Lublin in Polen